Destrehan steht für:
 Destrehan (Louisiana), Census-designated Place im St. Charles Parish, Louisiana
 Destrehan Plantation, ehemalige Plantage nahe bei Destrehan (Louisiana), aufgenommen in das National Register of Historic Places und Drehort von Interview mit einem Vampir

Destréhan steht für:
 Jean Noël Destréhan (1754–1823), US-amerikanischer Politiker